DTP steht für:
 Data Transform Process, Datenbankprogramm
 Demokratik Toplum Partisi, kurdische Partei der Türkei
 Demokrat Türkiye Partisi, ehemalige türkische Partei
 Desktop-Publishing
 Deutsch-Tansanische Partnerschaft
 Disturbing tha Peace, Managementgesellschaft und ein Hip-Hop-Kollektiv aus Atlanta
 Denis The Producer, deutscher Musikproduzent (bürgerlich Denis Raab)
 DTP-Impfstoff, Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis
 Dynamic Trunking Protocol, von Cisco entwickeltes Netzwerkprotokoll zur Konfiguration von Trunks
 Datacenter Time Protocol, Zeitprotokoll für verteilte Rechenzentren um über alle synchron zu sein

dtp steht für:
 Kadazandusun (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Sabah in Malaysia
 dtp entertainment, deutsches Medien- und Spielesoftwareunternehmen

Abkürzung